Upravna delitev Madžarske je opredeljena v 9. poglavju Ustave Republike Madžarske in sicer v:
 41. členu: »Teritorij Republike Madžarske je sestavljen iz administrativnih enot, vključujoč prestolnico, županije, mesta in vasi.« ter 
 42. členu: »Prestolnica je razdeljena na okrožja. Okrožja so lahko organizirana tudi v ostalih mestih.«.

Razdelitev 
Administrativno je Madžarska razdeljena na 19 županij () in prestolnico, ki ima status županije; skupaj torej 20 županij. Poleg tega ima 23 mest županijske pravice (). Županije se nadalje delijo na 173 podregij (), pri čemer ima prestolnica lastno podregijo. Statistično je Madžarska razdeljena na sedem regij.

Opombe

Glej tudi 
 Politika Madžarske
 seznam mest na Madžarskem
 seznam naselij na Madžarskem

Delitev
Madžarska